Scharfrichterbeil steht für:
 Richtbeil, Beil eines Scharfrichters
 Scharfrichterbeil, deutscher Kabarettpreis